La Mouche est le titre de plusieurs œuvres de fiction (notamment fantastique) et le nom de quelques toponymes  :

Littérature et bande dessinée 
 La Mouche ou les Aventures de M. Bigand, un roman du Chevalier de Mouhy, publié en plusieurs éditions et parties successives, entre 1736 et 1777. Par ses nombreuses incohérences, oublis et invraisemblances, ce roman « raté » se prête parfaitement aux études universitaires sur la constitution romanesque ; 
 La Mouche, une nouvelle de George Langelaan ;
 La Mouche, un album dessiné par Lewis Trondheim ;
 La Mouche, la quinzième histoire de la série Le Baron, dessinée par Noël Bissot ;
 La Mouche, poème de William Blake publié en 1794.

Animation 
 
 La Mouche, un film hongrois de 1980 réalisé par Ferenc Rofusz ;    
 
 La Mouche, une adaptation, en série de dessins animés, de la bande dessinée de Lewis Trondheim.

Cinéma 

 La Mouche, un film de Walter Reisch sorti en 1954.

 La Mouche noire, un film d'horreur de série B de Kurt Neumann sorti en 1958, adapté de la nouvelle de George Langelaan ;
 Le Retour de la mouche, un film de Edward Bernds sorti en 1959 ;
 La Malédiction de la mouche, un film de Don Sharp sorti en 1965 ;
 La Mouche, un film de David Cronenberg sorti en 1986, remake du film de 1958 ;
 La Mouche 2, un film de Chris Walas sorti en 1989.

Télévision 
 La Mouche, épisode 10 de la saison 3 de Breaking Bad, réalisé par Rian Johnson.

Musique

Chanson 

 La Mouche, une chanson de Michel Polnareff ;
 La Mouche, une chanson de Henri Dès ;
 Zobi la mouche, une chanson de l'album Mlah des Négresses vertes sorti en 1988 ;
 La Mouche, single tiré de l'album 1999 du groupe Cassius (1999), qui figure aussi dans la bande originale du film People (2004).

Opéra 

 La Mouche, un opéra adapté du film de David Cronenberg, composé par Howard Shore sur un livret de David Henry Hwang, présenté pour la première fois en  au théâtre du Châtelet, sous la direction de Placido Domingo, dans une mise en scène de David Cronenberg.

Toponymie 
 La Mouche, commune française du département de la Manche ;
 La Mouche, quartier de Gerland, dans le  de Lyon ;
 L'Anse la Mouche, station touristique de l'île Mahé aux Seychelles ;
 La baie de la Mouche, baie de la Grande Terre aux îles Kerguelen du nom de La Mouche, chaloupe avec laquelle débarquèrent les Français qui découvrirent l'archipel .

Voir aussi 
 

Homonymie de titre